Овірапторозаври (Oviraptorosauria) — група дрібних і середніх птахоподібних динозаврів, що були широко поширені у крейдяному періоді в основному у Північній півкулі. Деякі скам'янілості представників групи включають відбитки пір'я (каудіптерикс, протархеоптерикс).

Опис 
Представники Oviraptorosauria фігурою і зовнішнім виглядом були схожі на індичку. Пір'їни були найдовші на передпліччях і хвості. Відзначено сильна тенденція до скорочення хвоста, і деякі форми, можливо навіть незалежно від птахів, створили кістку — пігостиль. Невелика голова закінчувалась тупим дзьобом і беззубою щелепою. Деякі дані свідчать про те, що oviraptorosaury захищати і охороняти потомство.

Живлення 
Спочатку вважалось, що вони спеціалізується на споживання яєць інших динозаврів. Існують докази, які підтверджують, що деякі родини живились дрібними тваринами, у той час як інші харчувались рослинами (гастроліти знайдені в останках роду Caudipteryx).

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Lamanna et all, 2014

Примітки 

Тероподи